Проект «Блюбёрд» (Project BLUEBIRD, от  — синешейка) — кодовое имя программы по исследованию контроля над разумом, проводимой ЦРУ с 1950 по 1953. В течение этого времени ЦРУ санкционировало проведение лицензированными психиатрами экспериментов над разумом. Эксперименты проводились с различными целями, включая, но не ограничиваясь: создание новых личностей, стимулирование амнезии, внедрение постгипнотических команд в разум объекта, создание мультиличностей, создание ложных воспоминаний. Исследования также включали внедрение электродов в мозг людей и контролирование их поведения при помощи дистанционных передатчиков, ежедневное назначение ЛСД-25 в течение длительных промежутков времени и использование электрошоковой терапии для стирания памяти. Первоначально для экспериментов старались использовать добровольцев.

Описание 
В 1949 в Edgewood Arsenal ЦРУ начало проект «Блюбёрд» при помощи немецких учёных с целью создать сыворотку правды. Проект «Блюбёрд» эволюционировал в Проект ARTICHOKE, а позже — в проект «МК-Ультра».

См. также 
 Проект «Артишок»
 Проект «МК-Ультра»
 Проект «Синяя книга»
 Операция «Скрепка»
 Проект «Чаттер»
 Проект «МК-Наоми»

Примечания

Литература 
 BLUEBIRD: Deliberate Creation of Multiple Personalities by Psychiatrists, Colin A. Ross, M.D., Richardson, Texas: Manitou Communications, 2000.

Ссылки 
 [www.WantToKnow.info/bluebird10pg BLUEBIRD. Deliberate Creation of Multiple Personality by Psychiatrists], Colin A. Ross MD. Десятистраничная сводка о проекте «Блюберд»
 Bush, The CIA, Mind Control & Child Abuse 
 Mind Control
 Psychoactives, War, and Covert Operations Timeline by Erowid
 SECrets + CONspiracies
 Chronology: The Death of Frank Olson in Historical Context. From «Work-related accident» to «Mind-control murder»

Центральное разведывательное управление
Управление сознанием
Эксперименты над людьми
ЛСД